Трилер може бити:

 Трилер (жанр)
 Трилер (музика)
 Thriller (албум)
 Thriller (песма)
 Thriller 25